Cladochytriaceae är en familj av svampar. Cladochytriaceae ingår i ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Cladochytriaceae